Жан-Франсуа Лагиони (, 4 октября 1939, Безансон, Франция) — французский аниматор, писатель и художник. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и премии «Сезар», лауреат и номинант других национальных и международных кинофестивалей.

Биография 
Учился в Школе Драматических искусств (L'école de la rue Blanche). Первоначально Лагиони хотел заниматься театром, работал над созданием декораций и освещением. Участвовал в создании детских спектаклей в китайской силуэтной технике. У Поля Гримо, с которым он познакомился во время обучения благодаря сверстнику и другу Жаку Коломба, режиссёр перенял некоторые особенности своей будущей творческой манеры и увлечение мультипликацией. Испытал сильное влияние чешской школы анимации. С 1964 по 1972 год работал на студии Гримо над короткометражной мультипликацией.

В 1965 году снял короткометражный мультфильм «Мадемуазель и виолончелист». Мультфильм получил Гран-при на фестивале в Анси. В 1978 году был удостоен награды «Золотая пальмовая ветвь» в категории «Короткий метр» на Каннском международном кинофестивале за короткометражный фильм «Путешествие через Атлантику на веслах». Этот же мультфильм получил премию Сезар за лучший анимационный фильм года. В 1979 году в Cévennes Лагиони открыл собственную студию. В 1984 году создал студию «La fabrique», которой руководил до 2000 года, стал выступать в качестве продюсера своих и чужих полнометражных мультфильмов (среди них ряд фильмов другого крупного французского мультипликатора Мишеля Осело — близкого друга Лагиони)

С 1984 года Лагиони снял несколько полнометражных мультфильмов: «Гвен, Книга песков», «Замок обезьян», «Остров Блэкмор»…

В 1985 году закончил съёмки своего первого полнометражного фильма «Гвен, Книга песка» (Gwen, le livre de sable). Конец времён. Девочка-сирота принята в кочевое племя. Пустыню, в которой оно проживает, населяют гигантские копии предметов из повседневной жизни прежнего мира, потерявшие своё назначение. Её друга похищают. Героиня отправляется на розыски и сталкивается с жителями тайного города, превратившими атрибуты повседневной жизни прошлого в предметы религиозного культа.

В мультфильме «Королевство обезьян» (1999, Le Château des singes) противостоят друг другу два обезьяньих племени. Одно находится в состоянии дикости, другое отмечено чертами цивилизованности. Обезьяны ходят на двух ногах, носят одежду, слушают музыку, читают книги.

Действие мультфильма «Остров Блэкмор» (2003, L' Île de Black Mór) происходит в 1803 году. Сирота, живущий в приюте, мечтает о далёких путешествиях. С двумя встреченными им мошенниками он отправляется на остров за сокровищами.

Фильм «Картина» (Le Tableau) был снят в 2011 году. Сюжет основан на противоборстве нарисованных персонажей картины с набросками. Героиня отправляется с друзьями на поиски художника, который сможет помочь им. Сочетаются игровые эпизоды (художник, нарисовавший персонажей) и рисованная мультипликация (герои картин художника).

Режиссёр проводил съёмки для телевидения, выполнял при этом функции художника, художественного руководителя, продюсера и художника-постановщика

Выступал в качестве автора и иллюстратора книг.

Проживает в Великобритании с 2005 года.

Особенности творчества 
Начинал работу в мультипликации с техники коллажа. Придавал большое значение глубине сюжета своих фильмов. О своих предшественниках говорил:
«Была европейская культура, которая требовала анимационных фильмов просто с красивыми картинками, не беспокоясь слишком много о слабости сценария».

Лагиони создавал свои фильмы в стилистике драматического спектакля. Они отличаются красочными декорациями, загадочными сюжетами и лиризмом, интимной интонацией. Полнометражные мультфильмы мастера с течением времени стали носить более коммерческий характер.

Фильмография

Примечания

Литература 
 Жан-Франсуа Лагиони. Журнал об авторской мультипликации.

Ссылки 
 
 Официальный сайт Жан-Франсуа Лагиони.

Родившиеся в Безансоне
Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры Франции
Кинорежиссёры XXI века
Кинорежиссёры XX века
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы Франции
Сценаристы XXI века
Сценаристы XX века
Мультипликаторы Франции
Мультипликаторы по алфавиту
Режиссёры мультипликации
Художники-мультипликаторы
Режиссёры Франции
Художники по алфавиту
Графики Франции
Художники Франции
Лауреаты Каннского кинофестиваля